Detta är en lista över sjöar i Ale kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ale kommun.

Lista

Externa länkar

Ale kommun
 Lista